Шрифт Брайля для персидского языка в значительной степени схож с арабским шрифтом Брайля, который может быть найден (в несжатом виде) в текстах, записанных персидским шрифтом Брайля. Содержит несколько дополнительных букв.

Тексты, набранные персидским шрифтом Брайля, в отличие от печатных арабских, читаются слева направо, в соответствии с международной конвенцией. Числа также читаются слева направо.

Знаки шрифта Брайля для персидского языка

Буквы

Цифры и математические знаки 
Цифры в персидском шрифте Брайля обозначаются так же, как и в . Cимволы цифр вводятся с помощью отдельного префикса Брайля.

Числа следуют за операндами без пробела. Например, уравнение на персидском:  шрифтом Брайля будет записано как:

  .

Знаки препинания

Примечания 

Персидский язык
Шрифты Брайля